Ел План дел Запоте има више значења:

 Ел План дел Запоте (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел План дел Запоте (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику